Dienstgericht kann für folgende deutsche Gerichte stehen:

 Dienstgericht für Richter
Dienstgerichtshof für Richter
Dienstgericht des Bundes
 Truppendienstgericht